Autovrije dag - autoloos tijdsbestek
Voetgangersgebied - autovrije zone